Pasaža je lahko:
 pasaža (gradbeništvo)
 pasaža (književnost)
 pasaža (glasba)